Castèth (en francès Castet) és un municipi francès del department dels Pirineus Atlàntics, a la regió de la Nova Aquitània.

Demografia

Administració

Referències

Vegeu també 

 Vall d'Aussau

Municipis del Cantó d'Arudi